FAT3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 589 амінокислот, а молекулярна маса — 505 523.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки